Le gouvernement Shtayyeh est le gouvernement de l'État de Palestine depuis le 14 avril 2019. Il est dirigé par le Premier ministre Mohammad Shtayyeh.

Historique

Prestation de serment 
Le gouvernement a prêté serment une première fois devant le président Mahmoud Abbas le 13 avril 2019 mais a du répéter l'évènement le 14 avril à la suite d'une erreur dans la lecture du serment.

Réactions 
Le Hamas a déclaré dans un communiqué publié depuis Gaza le 13 avril qu'il s'agit d'un gouvernement nommé unilatéralement par le Fatah, qui approfondit la division interne entre les factions et n'a aucune légitimité. Pour rappel, le Hamas est majoritaire au Conseil législatif.

Le coordinateur spécial de l'ONU, Nickolay Mladenov, a félicité Shtayyeh pour la formation du nouveau gouvernement : .

Composition

Membres du cabinet

Notes et références 

Politique en Palestine